Ла Аросера има више значења:

 Ла Аросера (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Аросера (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику